Джордж Дентон (George H. Denton; род. 14 декабря 1939, Ороно, Мэн) — американский учёный, -гляциолог, климатолог, специалист по геологической истории больших ледниковых покровов и небольших горных ледников, пионер и ветеран исследований в области изменения климата.
Член Национальной академии наук США (2002) и иностранный член Шведской королевской академии наук (1996), доктор философии (1965), профессор Университета Мэна (UMaine), адъюнкт-сотрудник Lamont–Doherty Earth Observatory.

Окончил Университет Тафтса. В Йельском университете получил степени магистра и доктора философии (1965) по геологии.

Его первая книга “The Last Great Ice Sheets” вышла в 1981 году.
Соавтор книги «The Fate of Greenland: Lessons from Abrupt Climate Change» (MIT Press, 2011) — за которую удостоился .
Соредактор, совместно с , Paleoclimate and Evolution, with Emphasis on Human Origins (1996, ISBN 9780300063486).

В его честь названы . Близкий друг гляциолога , умершего в 1987 году.

Награды и отличия 
  (1990)
 Distinguished Maine Professor Award, University of Maine Alumni Association (1993)
  (2012)
 GSA Distinguished Career award (2015)
Почётный доктор Стокгольмского (1995) и Эдинбургского (2005) университетов.

Примечания

Ссылки 
 , , 
 Lakshmi Chandrasekaran. Tackling global warming by exploring the ebb and flow of the ice ages (November 22, 2016)
 Исследования
 New Study of Glacial Retreat Shows that Much of the World Emerged from Last Ice Age at Nearly the Same Time (6/8/06)
 Ice caps may grow in higher temperatures (04 July 2015)

Гляциологи США
Климатологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Шведской королевской академии наук
доктора философии по геологии
Персоналии:LDEO
Почётные доктора Стокгольмского университета
Почётные доктора Эдинбургского университета
Преподаватели Университета Мэна
Выпускники Йельского университета